Soualiho Meïté (* 17. března 1994, Paříž, Francie) je francouzský profesionální fotbalista, který hraje na pozici středního záložníka za portugalský klub Benfica Lisabon. Je bývalým francouzským mládežnickým reprezentantem.

Přestupy 

 z AJ Auxerre do Lille OSC za 2 700 000 Euro
 z Lille OSC do SV Zulte-Waregem za 5 100 000 Euro
 z SV Zulte-Waregem do AS Monaco za 8 000 000 Euro
 z AS Monaco do Turín FC za 11 500 000 Euro
 z Turín FC do AC Milán za 500 000 Euro (hostování)
 z Turín FC do SL Benfica za 6 000 000 Euro

Statistiky 

Poznámky
 i s předkolem.

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz belgického poháru (2016/17)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.de 

Žijící lidé
Francouzští fotbalisté
Fotbalisté AJ Auxerre
Fotbalisté Lille OSC
Fotbalisté SV Zulte Waregem
Fotbalisté AS Monaco
Fotbalisté Girondins Bordeaux
Fotbalisté Torino FC
Fotbalisté AC Milán
Muži
Fotbaloví záložníci
Narození 17. března
Narození v roce 1994
Narození v Paříži